Анг:

 Анг Дуонг — король Камбоджи в 1841—1860 годах.
 Анг Тян II — король Камбоджи в 1806—1834 годах.

См. также 
 Ангье